RS, Rs eller rs kan avse: 

 RS – landskod ISO 3166-1) för Republiken Serbien
 .rs – toppdomänen för Serbien
 RS – den brittiska vetenskapsakademin Royal Society
 RS – ett politiskt parti i Sverige, Rättvisepartiet Socialisterna